Adolphe de Nassau peut désigner :
 Adolphe de Nassau (v. 1255-1298), empereur romain germanique de 1292 à 1298 ;
 Adolphe II de Nassau (1386-1426), comte de Nassau-Idstein et de Nassau-Wiesbaden de 1393 à 1426 ;
 Adolphe II de Nassau (1422-1475), archevêque de Mayence de 1461 à 1475 ;
 Adolphe de Nassau (1540-1568), comte de Nassau, frère de Guillaume  d'Orange-Nassau ;
 Adolphe de Nassau (1817-1905), grand-duc du Luxembourg de 1890 à 1905.

Adolphe